Cardinal (trein), een langeafstandstrein van Amtrak in de Verenigde Staten
Cardinal (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017 

Cardinal Point, een Italiaanse muziekgroep